Azara puede referirse a:

 Azara, localidad y municipio de Huesca, España;
 Azara, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Rincón de Azara o Puerto Azara, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Azara, género de plantas de la de la familia de las salicaceae;
 Dorsum Azara, cresta de la Luna;
 José Nicolás de Azara (1730 - 1804), diplomático español.
 Félix de Azara (1742 - 1821), naturalista español;